Springfield, Illinois, glavni grad američke savezne države Illinois
 Springfield, Massachusetts
 Springfield (Simpsoni), izmišljeni grad iz TV serije Simpsoni